

Geografia
 Hassell – comune statunitense nella Carolina del Nord

Persone
 Bobby Hassell (1980) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Frank Hassell (1988) – cestista statunitense
 Jon Hassell (1937-2021) – trombettista e compositore statunitense
 Trenton Hassell (1979) – ex cestista statunitense
 Ulrich von Hassell (1881-1944) – diplomatico tedesco

Pagine correlate
Hassel